William Parr, I barón Parr de Horton (c. 1483 – 10 de septiembre de 1547) fue el hijo de William Parr, I barón Parr de Kendal, y su segunda esposa, la Hon. Elizabeth FitzHugh, más tarde Lady Vaux de Harrowden.

Vida 
William Parr fue militar. Luchó en Francia, donde fue nombrado caballero por Enrique VIII en la Catedral de Tournai, y Escocia. Parr no parecía cómodo en los círculos cortesanos y era inseguro en sus relaciones. No obstante acompañó al rey al Campo de la tela de oro, en Francia.  Como su hermano, Sir Thomas Parr, William combatió bajo el mando de Sir Nicholas Vaux.

William era también un hombre familiar. Después de la muerte de su hermano, Thomas, su cuñada, Maud, una viuda de veinticinco años, le pidió ayuda para gestionar sus estados del norte, mientras ella permanecía en el sur, asegurando el futuro de sus hijos. William fue nombrado uno de los ejecutores del testamento de su hermano. Junto con Cuthbert Tunstall, caballero de los Parr, proporcionaron protección y cuidado paternal a los hijos de Maud. Los niños de William se educaron junto a los de Maud.

A pesar de que William no era demasiado hábil manejando sus finanzas, fue nombrado chambelán del duque de Richmond, bastardo reconocido de  Enrique VIII y Elizabeth Blount, en su asentamiento de  Hutton, Yorkshire. William encontró un hueco para su sobrino tocayo, quien fue educado por los mejores tutores en casa del duque, junto a otros nobles de su edad. Pese a las ventajas que suponía su hogar, no resultó tan beneficioso como se esperaba. Enrique VIII no tenía intención de nombrar a su hijo bastardo como heredero. Aun así, se comentó que el sobrino de William Parr era animado por su tío y su madre para entablar relación con el duque. De este modo, buscaban que tuviera influencia si el duque llegaba al trono.

A pesar de que Parr fue nombrado chambelán, la casa era controlada por el cardenal Wolsey desde Londres. Este control disminuyó cualquier oportunidad de conseguir beneficios económicos o mayor influencia por parte del duque. Los tutores y oficiales de la casa tampoco estaban conforme con Parr, por promover un desequilibrio entre el ocio y la educación. Parr era un hombre de campo, que veía normal preferir la caza y los deportes ante las tediosas lecciones de retórica, latín y griego. Cuando el comportamiento del duque se volvió rudo, Parr lo encontró divertido. Por otro lado, el tutor de Richmond, John Palsgrave, contratado solo por seis meses, no toleró que se le socavara y dimitió del cargo. Aunque no era considerado noble, Parr sospechaba de los académicos y cualquiera de baja cuna. La baja experiencia no favoreció a la familia Parr. Al no prestar atención a sus obligaciones, la casa terminó abrumada y endeudada, por lo que se disolvió en 1929. Su fracaso le valió no poder encontrar un nuevo cargo ni mejorar su posición.

A pesar de que falló buscando su falló intentos en conseguir beneficio personal en casa del duque, Sir William obtuvo una nueva oportunidad durante la Peregrinación de Gracia. William demostró su lealtad a la Corona, sirviendo al Duque de Suffolk en Lincolnshire. Junto a él, supervisó las ejecuciones en Louth y Horncastle. William intentó aprovechar la oportunidad para acercarse al  duque de Norfolk y Thomas Cromwell. Su presencia en la ejecución de Sir Robert Constable en Hull, animó a Cromwell a compartir una carta de Norfollk, donde este alababa la bondad de William.

Parr era un férreo seguidor de la reforma religiosa de Enrique VIII y, por orden de Cromwell, se supervisó la expropiación de los monasterios en Northamptonshire.

Oficios 
Señor William fue Sheriff  de Northamptonshire en 1518, 1522, 1534 y 1538. También fue Esquire of the Body con Enrique VII y Enrique VIII. Además, era primo tercero de Enrique VIII por parte de madre. Cuando su sobrina, Catalina fue nombrada reina, William fue nombrado su chambelán. Tal era la confianza de la reina en su tío que, cuando esta ostentó la regencia, le nombró miembro del consejo. Pese a estar demasiado enfermo para acudir a las reuniones, el nombramiento muestra la confianza de la reina en su tío.

Parr fue nombrado caballero por el rey Enrique VIII tras la batalla de Guinegate, en octubre de 1513. Este fue elegido miembro del parlamento por Northamptonshire en 1529 y 1539.

Se convirtió en par del reino el 23 de diciembre de 1543, cuando se le concedió la baronía Parr de Horton, Northamptonshire. Tras su muerte, en 1547,  fue enterrado en Horton. Su inscripción funeraria contiene una errata, dado que fecha su muerte en 1546. Sin herederos varones, la baronía quedó extinta a su muerte.

Familia 
Se casó con Mary Salisbury, hija y co-heredera de Sir William Salisbury; quién trajo como su dote la mansión de Horton. Fue un matrimonio feliz y prolífico, que engendró al menos cinco hijas supervivientes:

 Maud (Magdalen) Parr, quién se casó con Sir Ralph Lane de Orlingbury. Maud se crio con su prima Catalina. Cuando esta se convirtió en reina, Maud fue su dama y confidente. Tras la viuded de la reina, Maud permaneció a su lado en el castillo de Sudeley.
 Anne Parr, casada con Sir John Digby.
 Elizabeth Parr, casada con Sir Nicholas Woodhull.
 Mary Parr, casada con Sir Thomas Tresham.
 Margaret (Margery) Parr (1520-1560), casada con Sir Richard Perry el 5 de julio de 1551, en Exeter, Devon. Tuvieron un niño durante su matrimonio. Murió en 1600, en Exeter, Devon, y fue enterrada allí.

Lord Parr y su mujer son antepasados del duque de Cambridge a través de su difunta madre, Lady Diana Spencer. Ellos descienden tanto de Maud, Lady Lane, como de Mary, Lady Tresham.

Ancestros

Referencias

Fuentes 

 

Personas del período Tudor
Nobles de Inglaterra del siglo XVI
Ingleses del siglo XV
Fallecidos en 1547
Nacidos en 1480
Familia Parr